«Добра Вода» — приватне акціонерне товариство, спільне українсько-чеське підприємство з виробництва мінеральних вод.

Добра Вода — село, громада округу Трнава, Трнавський край.
Населені пункти в Чехії:

 Добра Вода (Пельгржимов)
 Добра Вода (Ждяр-над-Сазавою)